San Gregorio est un nom propre de langue espagnole signifiant  qui peut désigner :

Édifice 
 Église San Gregorio al Celio à Rome, en Italie.
 Église San Gregorio à Venise en Italie.
 Collège San Gregorio à Valladolid  en Espagne.

Collectivité territoriale

Au Chili 

 San Gregorio (Chili), une commune de la province de Magallanes.

En Uruguay 

 San Gregorio de Polanco, une municipalité du département de Tacuarembo.
 San Gregorio (Uruguay), une ville du département de San José.

En Italie 
 San Gregorio da Sassola, une commune du Latium.
 San Gregorio nelle Alpi, une commune de la Vénétie.
 San Gregorio Matese, une commune de Campanie.
 San Gregorio d'Ippona, une commune de la Calabre.
 San Gregorio di Catania, une commune de Sicile.

Voir aussi